Akt (von , zu , Partizip ) steht für:

 ein Ereignis oder eine Handlung (siehe Handeln)
 Akt (Film), Abschnitt eines Kinofilms
 Akt (Kunst), die künstlerische Darstellung eines nackten menschlichen Körpers
 die Aktfotografie
 das Aktzeichnen
 Akt (Theater), Abschnitt eines Theaterstücks oder eines Singspiels (Oper/Operette)

Im juristischen Bereich:
 in Deutschland ein juristisches Verfahren, ein Rechtsvorgang, siehe Rechtsakt
 in Österreich ein Akt der unmittelbaren verwaltungsbehördlichen Befehls- und Zwangsgewalt
 im Gegensatz dazu eine rein faktisch wirkende Handlung mit durch ein Gesetz bestimmter Rechtsfolge, siehe Realakt

Philosophie:
 die realisierte Wirklichkeit, Gegenbegriff zur Potenz, siehe Akt und Potenz
 bei Edmund Husserl ein intentionales Erlebnis, siehe Intentionalität

Sonstige:
 österreichisch für die Akte
 Zeugungsakt oder Geschlechtsakt beim Menschen, siehe Geschlechtsverkehr
 Aufgang oder Auffahrt zu einem Deich

Familienname:
 Erich Akt (1898–unbekannt), deutscher Politiker (NSDAP)

akt. steht als Abkürzung für:
 „aktuell“

Akt. steht als Abkürzung für:
 „Aktion“

AKT steht als Abkürzung für:
 Royal Air Force Station Akrotiri, ein britischer Militärflugplatz auf Zypern nach dem IATA-Code
 Anti-Konflikt-Teams bei der Berliner Polizei, die etwa bei Demonstrationen oder Fußballspielen zum Einsatz kommen
 Automatischer Kassentresor zur Auszahlung von Bargeld
 Proteinkinase B, eine Gruppe von Enzymen

Siehe auch:
 Act
 Akte (Begriffsklärung)
 Handlung (Begriffsklärung)

Abkürzung